T71 Detroit Arsenal (или Т71 DA) — проект американского лёгкого танка, разрабатывавшийся в 1950-ые годы как замена M41 Walker Bulldog.

Характеристики 
Танк должен был иметь массу в 18 тонн, качающуюся башню и барабан заряжания. Формой лобового бронирования был «щучий нос». Максимальная скорость состовляла 64 км/ч. Экипаж машины состоял из 3 человек, мощность двигателя равнялась 350 лошадиных сил. Танк разрабатывался фирмой Detroit Arsenal.

См. также 
 T71 (программа разработки танков)
T71 (Cadillac Motor Car Division)

Примечания 

Танки США